

Sport 
 Le jeu traditionnel, une ancienne activité sportive.

Jeux 
 Le jeu traditionnel et régional, l'ensemble des jeux employés dans les fêtes, les estaminets ou dans la rue.